Saint-Roch, que significa en idioma francés con San Roque, puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

Topónimos

( Quebec) 
 Saint-Roch, barrio de la ciudad de Quebec.
 Saint-Roch-de-l'Achigan, municipio de Lanaudière.
 Saint-Roch-des-Aulnaies, municipio de parroquia de Bas-Saint-Laurent.
 Saint-Roch-de-Mékinac, municipio de parroquia de Mauricie.
 Saint-Roch-de-Richelieu, municipio de Montérégie Este.
 Saint-Roch-Ouest, municipio de Lanaudière.

Saint-Roch, comuna de Indre y Loira.
 Saint-Roch-sur-Égrenne, comuna de Orne.
 Ids-Saint-Roch, comuna de Cher.